Georg Guggenberger ist der Name folgender Personen:

* Georg Guggenberger (Bodenkundler) (* 1963), deutscher Geoökologe und Hochschullehrer für Bodenkunde
 Georg von Guggenberger (Jurist) (1851–1920), deutscher Richter in Bayern